Лебедя́нское шоссе́ — одна из основных магистралей Липецкой области. Начинается в Правобережном округе Липецка от Трубного проезда. Ранее доходило до кольца Трубного завода и включало в себя нынешние Товарный и Трубный проезды.

Лебедянское шоссе пересекает Липецкий, Лебедянский и Данковский районы Липецкой области. Соединяет Липецк и Данков (от шоссе идет поворот на Лебедянь, отсюда название). Имеются также ответвления на Красное и Лев Толстой.

Общая протяжённость (от железнодорожной линии Грязи — Елец до Данкова) — 80 км. От Липецка до поворота на Лебедянь — 52 км.

В 1978 году через железную дорогу был построен путепровод. Сегодня под ним располагаются частные гаражи.

На Лебедянском шоссе, 1, расположен Липецкий хладокомбинат.

Автомобильные дороги Липецкой области
Улицы Липецка
Липецкий район
Лебедянский район
Данковский район